Llista d'asteroides del 205001 al 206000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|205001-205100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|205101-205200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|205201-205300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|205301-205400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|205401-205500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|205501-205600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|205601-205700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|205701-205800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|205801-205900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|205901-206000 [ modifica]

|-
|}